Az 1986-os Formula–1-es világbajnokság tizenkettedik futama az osztrák nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Gerhard Berger: 25 (1-25)
 Nigel Mansell: 3 (26-28)
 Alain Prost: 24 (29-52)

Alain Prost 24. győzelme, Teo Fabi 2. pole-pozíciója, Gerhard Berger 2. leggyorsabb köre.
 McLaren 51. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Osztrak
Osztrák Formula–1 futamok